Lundvall ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Lundvall (1935–2015), US-amerikanischer Plattenproduzent, Präsident von Blue Note Records
 Carl Johan Lundvall (1775–1858), schwedischer Philologe
 Lars-Eric Lundvall (1934–2020), schwedischer Eishockeyspieler